Az olasz nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a Mugellóban rendezték július 15-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Andrea Iannone végzett az élen, míg a Moto3-ban Maverick Viñales diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Olasz
motogp